Slovo salát má více významů:

locika setá – případně i jiná zelenina, jejíž listy se upravují jako pokrm
salát (pokrm) – pokrm zhotovený smícháním syrových či tepelně upravených kousků zeleniny, ovoce, brambor, luštěnin, těstovin, sýra, masa apod.
salát (islám) () – islámská modlitba
 Salát (příjmení)
 Bohumír Salát (1920–1943) – zámečník a letec, popravený Gestapem

Externí odkazy